HMS Dumbarton Castle je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Dumbarton Castle (1707) 
 HMS Dumbarton Castle (K388) 
 HMS Dumbarton Castle (P265)

Dumbarton Castle